Yalçın ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Yalçın bedeutet „steil“, „rutschig“ oder „glänzend“.

Verbreitung 
Yalçın ist lediglich in der Türkei verbreitet und dort mäßig populär.

Varianten 
Direkte Varianten des Namens existieren nicht. Folgende Namen stellen erweiterte Formen von Yalçın dar:

 Yalçınkaya
 Yalçıner („aufrecht stehender Mann“)
 Yalçınbayır

Bekannte Namensträger

Vorname 

 Yalçın Akdoğan (* 1969), türkischer Journalist und Politiker
 Yalçın Ataman (* 1950), türkischer General des Heeres
 Yalçın Ayhan (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Yalçın Ertuna (* 1942), türkischer Konteradmiral
 Yalçın Kayan (* 1999), türkischer Fußballspieler
 Yalçın Koşukavak (* 1972), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Yalçın Küçük (* 1938), türkischer Publizist

Familienname 
 Birol Yalçın (* 1958), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Güven Yalçın (* 1999), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Kemal Yalçın (* 1952), deutsch-türkischer Schriftsteller
 Nevzat Yalçın (1926–2012), türkischer Schriftsteller
 Ömer Yalçın (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Robin Yalçın (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Saygin Yalçin (* 1984), deutscher Unternehmer
 Sergen Yalçın (* 1972), türkischer Fußballspieler
 Serkan Yalçın (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Soner Yalçın (* 1966), türkischer Journalist und Sachbuchautor
 Taner Yalçın (* 1990), deutsch-türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname